3. ŽNL Osječko-baranjska predstavlja osmi stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Ligu trenutno čine 47 kluba podijeljena u 5 skupina – Osijek (8), Beli Manastir (Baranjska liga) (7), Đakovo (12), Valpovo (9), te Našice (11). 
Prvoplasirani klubovi izravno ulaze u viši razred - 2. ŽNL Osječko-baranjska, dok posljednje plasirani ne ispadaju jer ne postoje niže lige za navedenu županiju.

Klubovi u 3. ŽNL Osječko-baranjskoj u sezoni 2022./23.

Dosadašnji pobjednici 
{|
|

|

|

|-
|

|

|

Izvori 
http://www.nogos.info/ 
http://nsnasice.blogspot.com/
http://www.nsosijek.hr/home.html